Роберт Пікардо () — американський актор.

Біографія 
Роберт Пікардо народився 27 жовтня 1953 р. в м. Філадельфія, США. Одружений, має двоє дітей.

Фільмографія

2010-ті

2000-ті

1990-ті

1980—1970-ті

Посилання 

 Роберт Пікардо у Internet Movie Database

Кіноактори США